Люби́мовское () — озеро на Карельском перешейке на границе Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области. Площадь — 11,8 км².

Расположение 

Озеро расположено в 5 км к западу от посёлка Мельниково Приозерского района. Состоит из двух частей соединённых протокой и вытянутых с северо-запада на юго-восток. В южную часть озера впадает река Козловка из Михалёвского озера. Через северную — протекает река Дымовка, впадающая в Вуоксу.

Озеро расположено между деревнями Маслово и Студеное, имеет подковообразную форму. Условно данный водоем делят на большое и малое Любимовские озера, которые соединяются между собой узкой протокой в деревне Козлово.

Бассейн 
К бассейну Любимовского относятся озёра:
 Хийденъярви
 Жигулёвское
 Пограничное
 Свободное
 Бородинское
 Двойное
 Капитоновское
 Карповское
 Михалёвское

Местность 

Южный берег озера обрывистый, северный — пологий. В основном глубины колеблются от 8 до 10 метров, встречаются ямы до 14. По южному берегу первый свал расположен в 1-3 метрах от береговой линии, северный берег имеет ярко выраженный свал лишь местами.

Каменные гряды и банки можно найти без использования эхолота, в основной массе все неровности дна расположены по линиям между островами.

На глубинах от 6 метров дно покрыто слоем ила и взвеси, на меньших глубинах преобладает чистое каменное дно.
Преимуществ у этого места два, первое — это небольшая лодочная станция, где можно взять в прокат лодку (Пелла) и оставить машину, второе — чистые места, до которых не доезжает основная масса отдыхающих, вследствие чего стоянки (а их много) чистые

На озере есть множество разных по размеру островов (например, Ирис).

Рыбалка летом 
Летом основной целью всех рыболовов на озере Любимовское является щука, которую, ввиду количества, не сложно поймать. Размеры рыбы небольшие, в среднем от 1 до 2 килограмм, но могут клюнуть и до 5. Окуня на озере много, но большие стаи предпочитают держатся на банках и каменистых грядах, у линии водорослей бывают единичные поклёвки.

Щука на озере присутствует повсеместно. Особенно много средне-мелкой щуки в береговых зарослях водорослей и камыша. На открытой воде зубастая так же встречается, в основном на свалах и банках, но её количество невелико.

Самый результативный способ ловли — в заброс на колеблющиеся блесны. Никаких сложностей нет, подплываем на 5 — 7 метров к стене камыша или линии водорослей, облавливаем и плывем дальше. При таком способе лова Вам может помочь электромотор, вещь не дорогая, но очень полезная.

Окунь — рыба, которая есть в каждом водоеме Северо-Запада, на Любимовском озере его так же в достатке. На любом участке водоема можно наловить на уху или пару сковородок.

По окуню работают любые приманки, но на первом месте (с большим отрывом) стоит микро джиг.

Рыбалка зимой 
Зимой, как и летом, на озере можно хорошо половить рыбу. Стоит отметить, что конкурентов будет мало, так как в период твердой воды Любимовское не пользуется популярностью. Основная цель всех рыболовов зимой — окунь. Окунь держится около донных аномалий, на свалах и каменистых осыпях. У берега есть много окуня-тровянника, который подойдёт лишь для изготовления жёлтого полосатика. Большие стаи окуня «пищевого» размера обычно стоят на открытых пространствах, и ловят его соответственно там же.

Щуку зимой практически не ловят, но в ловле щуки зимой на жерлицы так же нет никаких хитростей. Наловить живца на водоеме очень просто, в основном это будет небольшой окунь, которого и предпочитает щука на этом озере.

Однако есть одна тонкость — жерлицы лучше всего ставить около тростника, так как на свалах поймать что-то практически нереально. За несколько выездов на глубине не было поймано ни одной щуки, все поклёвки были около берега в обычных местах ловли зубастой.

Зимой в основном попадаются экземпляры около 1 килограмма. Если ставить около 20-ти жерлиц, то даже в бесклёвье за световой день можно поймать 1 — 2 щуки.

Примечания 

Бассейн Дымовки
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)
Озёра Приозерского района
Каменногорское городское поселение